Stor-Rössjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Rössjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (2,49 km²)
Stor-Rössjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,4 ha)

Se även
Rössjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn